Муса бен Бик (Муса бен Мбики, араб. موسى بن بيق) — арабский купец, ставший во второй половине XV века правителем острова, получившего впоследствии название Мозамбик.

Первое упоминание 
В 1498 году остров посетила португальская экспедиция под командованием Васко да Гамы. Португальцы дали острову название по имени его правителя. Позднее название было распространено на территорию всей страны.

Память 
Один из университетов Мапуту, открытый в 1998 году, назван в честь Мусы бен Бика.

Литература 
 Zahoor A. Muslim History 570—1950. — Gaithersburg, 2000. — C. 79.

Примечания 

История Мозамбика
Персоналии:Мозамбик
Бывшие колонии Португалии
Географические эпонимы